Pawtucket steht für:

 Pawtucket, Stadt im Providence County, Rhode Island, Vereinigte Staaten
 Pawtucket Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Pawtucket Steamboat Company, ehemaliger US-amerikanischer Boot- und Automobilhersteller

Siehe auch:
 Pawtucket Congregational Church